JWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Houston Woodlawns (Stati Uniti)